Julian Knowle e Marcelo Melo erano i detentori del titolo ma Knowle ha deciso di non partecipare mentre Melo è sceso in campo con Maks Mirny.
Raven Klaasen e Leander Paes hanno sconfitto in finale Dominic Inglot e Florin Mergea per 7-61, 6-4.

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (semifinale)

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Raven Klaasen /  Leander Paes (campioni)

Wildcard

  Finn Tearney /  Wesley Whitehouse (primo turno)

  Artem Sitak /  Michael Venus (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2015
ATP World Tour 2015